Sint-Jozefgesticht (Oud Gastel)
Sint-Jozefgesticht (Sint-Denijs-Westrem)